Detta är en lista över småorter i Sverige, S.

S

Källor
 Statistik för småorter 2010, Statistiska centralbyrån

S